Kafenhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Borissowitsch Kafenhaus (1894–1969), russischer Historiker und Hochschullehrer
 Lew Borissowitsch Kafenhaus (1885–1940), russischer Ökonom, Politiker und Hochschullehrer